Laurentius Olai, latinisering av Lars Olsson eller Olofsson, kan avse:
 Laurentius Olai Wallius
 Laurentius Olai Gestricius

Se även
 Lars Olsson (olika betydelser)